Трка на 1.500 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2014. одржана је 7. и 8. марта у Ерго Арени у Сопоту (Пољска).

Титулу освојену у Истанбулу 2012, није бранила Гензебе Дибаба из Етиопије.

Земље учеснице 
Учествовало је 20 такмичарки из 15 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2014. 
Стање 6. март 2014. 

Резултат означен звездицом чека ратификацију.

Најбољи резултати у 2014. години 
Десет најбољих атлетичарки године на 1.500 метара у дворани пре првенства (6. марта 2014), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП.

Квалификационе норме

Сатница

Стартна листа 
Табела представља листу такмичарлки у трци на 1.500 метара са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају (пре почетка првенства).

Резултати

Квалификације 
Такмичарке су подељене у три групе. За финале су се пласирале по две победнице група (КВ) и три према постигнутим резултатима (кв).

Финале

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2014. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2014.
Трка на 1.500 метара на Светском првенству у атлетици у дворани